Franz Reiff ist der Name folgender Personen:

* Franz Reiff (Maler) (1835–1902), deutscher Maler und Hochschullehrer 
 Franz Reiff (Politiker) (1855–1928), deutscher Politiker, MdL Baden
 Franz Ludwig Reiff (1856–nach 1929), deutscher Richter